

Personnalités 

 Alexandre Boyon (1966-), journaliste sportif français ;
 Jacques Boyon (1934-2019), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Michel Boyon (1946-), haut fonctionnaire et homme politique français.

Hydronyme 

 Le Boyon est un ruisseau du département de l'Ardèche dans la région Rhône-Alpes et un affluent de l'Eyrieux, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône.